Percival ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Percival (* 1962), britischer Regisseur
 Edgar Wickner Percival (1897–1984), britischer Pilot und Flugzeugkonstrukteur
 Edward Percival (1893–1959), neuseeländischer Zoologe
 Harold Percival (Harold Franz Passawer Percival; 1876–1944), britischer Plebiszitkommissar für Oberschlesien (1921)

 James Gates Percival (1795–1856), US-amerikanischer Chemiker, Geologe, Philologe und Dichter

 Lance Percival (1933–2015), britischer Schauspieler
 Ria Percival (* 1989), neuseeländische Fußballspielerin
 Thomas Percival (1740–1804), englischer Arzt 

Percival ist der Künstlername von:

 Percival (Sänger), Percival Duke-Hall, Sänger

Percival bezeichnet:

 Percival (Vorname), männlicher Vorname
 Percival (Iowa), Gemeindefreies Gebiet im Fremont County, Iowa
 Percival Aircraft Co, britisches Unternehmen der Luftfahrtindustrie
 Percival (Band), eine polnische Folk-Band

Siehe auch:

 Parceval
 Parseval
 Parzival
 Perceval
 Percy (Vorname), Kurzform des Namens Percival